Ленцве-ле-Тау () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Общая информация 
Деревня расположена в восточной части округа, примерно в 60 км к северу от столицы страны, города Габороне, на высоте 1144 м над уровнем моря. Большая часть населения Ленцве-ле-Тау представлено племенем баквена. Название деревни можно перевести как «камень и лев» (ленцве — «камень»; ле — «и»; тау — «лев»).

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 7830 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны